Results May Vary — четвертий студійний альбом ню-метал гурту Limp Bizkit, який був випущений 23 вересня 2003 року.

Список композицій

Джерела 
 Results May Vary  allmusic
 Results May Vary  last.fm

Альбоми Limp Bizkit
Музичні альбоми 2003
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми